Profeti – figure religiose, persone che parlano in nome di Dio
 Profeti – film del 2023 diretto da Alessio Cremonini
 Profeti – serie di dipinti di Jusepe de Ribera
 I Profeti – gruppo musicale italiano